DYG steht für:
 Zhangjiajie Hehua International Airport (IATA-Code), Flughafen von Zhangjiajie in der chinesischen Provinz Hunan

Dyg ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Dyg (1927–2013), dänischer Kanute, Olympiateilnehmer 1952, siehe Olympische Sommerspiele 1952/Teilnehmer (Dänemark) #Kanu
 Hans Dyg (um 1470–1528/29), Maler in Zürich

dyg steht für:
 Villa Viciosa Agta (ISO-639-3-Code), unbelegt zugeordneter Dialekt des Dialektclusters Atta (Dialektcluster), gesprochen von den Aeta (Agta) um Villaviciosa (Abra) auf der Insel Luzon, Philippinen

Abkürzung